Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Barcelona Open Banc Sabadell 2021 der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP Tour 500 qualifizierten sich sechs Spieler im Einzel bzw. eine Paarung im Doppel, welche jeweils in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 24 Spieler im Einzel bzw. vier Paare im Doppel an der Qualifikation teil, die am 17. und 18. April 2021 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 100 kB)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 83 kB)

ATP Tour 2021
Tennisturnier in Barcelona